Pelléas et Mélisande est le titre de plusieurs œuvres :
 Pelléas et Mélisande, pièce de théâtre de Maurice Maeterlinck ;
 Pelléas et Mélisande, opéra de Claude Debussy ;
 Pelléas et Mélisande,  musique de scène de Gabriel Fauré ;
 Pelléas et Mélisande, suite orchestrale de Jean Sibelius ;
 Pelléas et Mélisande,  poème symphonique d'Arnold Schönberg.